Por Nicanor Molinare puede referirse a:

 Nicanor Molinare Rencoret (1896-1957), músico, poeta y actor chileno.
 Nicanor Molinare Gallardo (1855-1924), militar y cronista chileno.
 Nicanor Molinare de la Plaza (1929-2013), periodista y relator deportivo chileno.